Мартинус Кристоффель Дрейер (), более известный как Мартин Дрейер (; род. 21 августа 1988 года, Рюстенбург) — южноафриканский регбист, столб.

Биография 

Мартин воспитанник «Блю Буллз», за который дебютировал в 2006 году на молодёжной неделе. Затем он присоединился к академии «Леопардов», за которую выступал в первенстве до 19 и до 21 года. В 2011 Дрейер сыграл свой первый матч на взрослом уровне. В 2013 году попал в молодёжную сборную (название: South Africa President’s XV) и участвовал в турнире молодёжных сборных в Тбилиси, победителем которого и стал. В 2014 году в составе «Стормерз» дебютировал в Супер Регби. Сезон 2015—2016 провел во французском клубе «Дакс» из Про Д2. По окончании сезона возвращается в ЮАР, сначала в «Блю Буллз», а после идет на повышение в «Буллз» из Супер Регби. В дальнейшем Мартин переходит в «Саутерн Кингз» из Про14 и защищает их цвета на протяжении 3-х сезонов. В 2018 году получил серьёзную травму колена. В конце 2019 года присоединился к столичной «Славе». Покинул команду летом 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 
 

Регбисты ЮАР
Игроки РК «Буллз»
Игроки РК «Блю Буллз»
Игроки РК «Дакс»
Игроки РК «Саутерн Кингз»
Игроки РК «Леопардс»
Игроки РК «Боланд Кавальерс»
Игроки РК «Стормерз»
Игроки РК «Слава»